Les  (littéralement « à côté des reptiles ») forment un clade éteint de sauropsides basaux généralement considéré comme le taxon frère d'Eureptilia (le groupe qui contient probablement tous les reptiles vivants) et ayant vécu du Carbonifère supérieur jusqu'à l'extinction Trias-Jurassique. Plusieurs innovations écologiques ont d'abord été accomplies par les parareptiles parmi les sauropsides : Il s'agit notamment des premiers amniotes à retourner dans les écosystèmes marins (mésosaures), des premiers tétrapodes bipèdes (bolosauridés tels quEudibamus), les premiers reptiles dotés d'un système auditif avancé (nyctérolétéridés et autres) ainsi que les premiers grands reptiles herbivores (pareiasaures).

Désignations possibles ou historiques 
Le nom  est inventé par Olson en 1947 pour désigner le groupe de reptiles éteint du Paléozoïque, par opposition au reste des reptiles, ou  (« reptiles vrais »).

Le terme tombe en désuétude jusqu'à ce qu'il soit relancé par des études cladistiques, pour se référer aux anapsides que l'on croyait non reliés avec les tortues. Gauthier  fournissent en 1988 les premières définitions phylogénétiques pour beaucoup de taxons d'amniotes, dont  pour clade parent de , et déclarent en s'appuyant sur la cladistique que les captorhinidés et les tortues étaient des groupes frères, constituant le clade des  (soit une acception beaucoup plus limitée que la définition donnée par Romer en 1967). Un nom a dû être trouvée pour divers reptiles du Permien et du Trias alors plus inclus dans les anapsides, et « parareptiles » a été choisi. Toutefois, Gauthier  ne se sentent pas suffisamment confiants pour ériger  en tant que taxon formel. Leur cladogramme est le suivant :

Laurin et Reisz proposent en 1995 un cladogramme différent, dans lequel les  sont divisés en  (alors fait taxon) et . Les  sont déplacés dans les , et les  comprennent à la fois les reptiles anapsides primitifs et les tortues, mais pas les  ni les . Les mésosaures sont placés en dehors des deux groupes, comme taxon frère des reptiles (mais toujours dans les sauropsides). Le traditionnel taxon des  est rejeté comme paraphylétique. Le cladogramme est alors le suivant :

En revanche, les études de Rieppel en 1994 et 1995, de Rieppel et de Braga de 1996, de de Braga et Rieppel de 1997 ont fait valoir que les tortues sont en fait liés à Sauropterygia, et sont donc diapsides. Les affinités des tortues avec les diapsides ont été soutenues par des phylogénies moléculaires (par exemple Zardoya et Meyer, 1998, Iwabe , 2004, Roos , 2007, Katsu , 2010). Cela ferait de  un clade totalement disparu. Cependant, cette hypothèse n'a pas été acceptée par tous les paléontologues des vertébrés, et Benton en 2000 et 2004 garde la classe traditionnelle des  pour les « parareptiles » et les tortues.

Annexes

Bibliographie 
  - 2004, 3 
 
 
  J. Gauthier, A. G. Kluge et T. Rowe,  «  », dans

Références taxinomiques

Notes et références 
 

Sauropsida
Sauropside du Permien
Sauropside du Trias
Taxon fossile décrit en 1947